Francisco Fernández del Riego — intelectual galego 
Francisco Javier Fernández Casas — botânico espanhol 
Francisco Fernández Rei — filólogo galego 
Francisco Javier Fernández — atleta espanhol, mais conhecido como Paquillo Fernández
Francisco Fernández Miranda — jogador de polo aquático espanhol 

Desambiguações de antropônimos